

Biologia ed anatomia
Cuneo – lobulo cerebrale corrispondente alla faccia mediale del lobo occipitale
Cuneo  – parte del corio delle emielitre degli insetti eterotteri

Fisica e geometria
Cuneo – in fisica, macchina semplice.
Cuneo – in geometria, un poliedro.
Paradosso del cuneo o paradosso dell'area scomparsa – paradosso geometrico

Geografia
Italia
Cuneo – capoluogo della omonima provincia, Piemonte
Cuneo – frazione di Balestrino in provincia di Savona, Liguria
Stati Uniti d'America
Cuneo – città fantasma della California

Guerra
Cuneo  – nella strategia militare, è una formazione a cuneo
Cuneo di mira  – antico congegno delle artiglierie utilizzato in guerra fino al XIX secolo
Otturatore a cuneo  – in artiglieria, sistema di chiusura di una culatta delle bocche di fuoco

Persone
Andrea Cuneo – disegnatore, fumettista e grafico italiano
Giovanni Battista Cuneo – giornalista, politico e patriota italiano
John Cuneo – velista australiano
Lester Cuneo – attore statunitense 
Lyde Posti Cuneo – scrittrice italiana

Sport
A.C. Cuneo 1905 – squadra di calcio di Cuneo

Tecnologia ed oggetti
Cuneo d'olio – velo d'olio a forma di cuneo utilizzato per la lubrificazione di diverse superfici, soprattutto cuscinetti meccanici
Cuneo delle mastre – cuneo adoperato per bloccare gli alberi maggiori nei ponti delle navi
Cuneo delle scasse – cuneo delle navi in legno che ferma il piede di ogni albero nella propria scassa
Cuneo di recupero – pezzo di ferro di sezione triangolare, che viene interposto fra la boccola di un asse delle locomotive a vapore e una delle guide della boccola stessa, per annullare i giochi in senso longitudinale fra la boccola e le slitte di guida, prodotti dalle sollecitazioni
Cuneo di quarzo – in ottica cristallografica, compensatore formato da un cristallo di quarzo a cuneo con l'indice di rifrazione maggiore nella direzione del cuneo, e l'indice minore parallelo al lato corto
Cuneo – attrezzo per spaccare la legna.
Fermacapo, detto anche cuneo – presidio medico in dotazione alle ambulanze
Chiusura a cuneo – sistema di chiusura di uno stampo nell'industria delle materie plastiche
Cuneo sensitometrico, o cuneo grigio – strumento, a forma di prisma affilato, utilizzato in sensitometria
Cuneo – tassello di legno che viene inserito nelle spaccature delle rocce troppo larghe per mantenere fissi i chiodi
Cuneo – in architettura è una delle pietre (conci) che compongono un arco
Cuneo – nel teatro, ciascun settore della cavea.

Altro
Cuneo fiscale o contributivo  – in economia, variazione tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera.
Cuneo  – elemento grafico della scrittura cuneiforme
Cuneo di sale  – tipo di struttura di un giacimento petrolifero
Cuneo salino – movimento di acqua dal mare verso l’entroterra attraverso il sottosuolo

Pagine correlate
Cuneiforme (disambigua)
Da Cuneo

Altri progetti